Laquière est un patronyme porté notamment par :

 Raymond Laquière (1881-1973), homme politique français ;
 Toinette Laquière (1975-), actrice française.